Joliat ist der Familienname folgender Personen:

 Aurèle Joliat (1901–1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Joliat (1882–1962), US-amerikanischer Jesuit und Naturwissenschaftler